Große Liebe steht für:

 Große Liebe (1966), deutscher Fernsehfilm von Johannes Schaaf 
 Tatort: Große Liebe, deutscher Fernsehfilm von Manuel Siebenmann (2003)
 Tatort: Bienzle und die große Liebe, deutscher Fernsehfilm von Hartmut Griesmayr (2007)
 Grosse Liebe.Reloaded, Musikalbum von Diadem (2012)
 Große Liebe (Roman), deutscher Roman von Navid Kermani (2014)

Die große Liebe ist der Titel folgender Filme und Bücher:
 Die große Liebe (1931), österreichischer Film von Otto Preminger 
 Die große Liebe (1942), deutscher Film von Rolf Hansen
 Die große Liebe, Alternativtitel von Die Frau des Fotografen, deutscher Fernsehfilm von Imo Moszkowicz (1958)
 Die große Liebe (Roman), deutscher Roman von Hanns-Josef Ortheil

Eine große Liebe ist Titel:
 Eine große Liebe (1949), deutscher Musikfilm von Hans Bertram (1949)
 Eine grosse Liebe (1957)
 Mathilde – Eine große Liebe, französischer Film von Jean-Pierre Jeunet (2004)

Siehe auch:
 Eis am Stiel 5 – Die große Liebe, fünfter Film in der israelischen Filmreihe Eis am Stiel (1984)
 Die kleine und die große Liebe, deutscher Film von Josef von Báky (1938)
 Kleines Zelt und große Liebe, deutscher Film von Rainer Geis (1956)
 Robin Hoods große Liebe, US-amerikanischer Film von Howard Bretherton (1948)
 First Love – Die große Liebe, deutscher Jugend-Episodenreihe (1998)